John Peers e Michael Venus erano i campioni in carica, ma Peers ha deciso di non partecipare in questa edizione. Venus ha giocato in coppia con Tim Pütz, sconfiggendo in finale Kevin Krawietz / Horia Tecău con il punteggio di 6-3, 6(3)-7, [10-8].

Teste di serie 

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (finale)
  Tim Pütz /  Michael Venus (campioni)

  Matwé Middelkoop /  Hugo Nys (primo turno)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Altmaier /  Rudolf Molleker (quarti di finale)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Ruben Gonzales /  Hunter Johnson (ultimo turno, Lucky loser)

  Alessandro Giannessi /  Carlos Taberner (qualificati)

Qualificati 

  Alessandro Giannessi /  Carlos Taberner

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Hamburg European Open 2021